

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 8 листопада — український живописець, скульптор Дмитро Стецько;  2017, там само

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1943 у Тернопільській області

Примітки

Джерела 
 1943 //

Посилання